In Paris gibt es folgende Botanische Gärten:
Botanischer Garten der Stadt Paris, der aus vier Teilgärten besteht
Jardin des Plantes